Досе де Мајо има више значења:

 Досе де Мајо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Досе де Мајо (Тринидад Зачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику